Isabela Orléanská (Isabela Františka Helena Marie; 27. listopadu 1900, Le Nouvion-en-Thiérache – 12. února 1983, Neuilly-sur-Seine) byla členka rodu Bourbon-Orléans a sňatky vévodské rodiny Harcourt a knížecího rodu Muratů.

Život 
Isabela se narodila jako nejstarší dítě prince Jana, vévody z Guise, který se stal v roce 1926 orléanistickým pretendentem francouzského trůnu, a jeho manželky Isabely Orleánské. Přestože se narodila ve Francii, její rodiče se v roce 1909 přestěhovali i s dětmi do francouzské kolonie, Maroka. Když v roce 1914 vypukla první světová válka, byla s matkou a sourozenci zrovna na návštěvě Francie. Zatímco se její otec marně snažil získat povolení od francouzské vlády ke službě v armádě, zbytek rodiny spěchal zpět do Maroka.

V roce 1923 bylo upuštěno od tradice, že se orléanské princezny mohou vdát pouze za členy jiných královských rodin, a tak se téměř všichni příbuzní zúčastnili Isabeliny svatby na zámku Amélie Orleánské v Le Chesnay. 12. září 1923 se dvaadvacetiletá Isabela provdala za hraběte Bruna z Harcourtu, syna hraběte Eugèna d'Harcourt. Automobilový závodník Bruno zemřel během tréninku na Grand Prix Maroka 19. dubna 1930 a zanechal po sobě ani ne třicetiletou vdovu se čtyřmi dětmi:

 Bernard z Harcourtu (1. ledna 1925 – 4. září 1958)
 Gilone z Harcourtu (1. ledna 1927 – 14. března 2019)
 Isabela z Harcourtu (1. ledna 1927 – 23. dubna 1993)
 Monika z Harcourtu (* 7. ledna 1929)

Ovdověla Isabela se v roce 1934 „po zřeknutí se hodnosti a privilegií náležejících princeznám francouzského rodu“ v Jouy-en-Josas provdala za bonapartistu Pierra Murata (pravnuka Luciena Murata). Manželství bylo bezdětné. V roce 1940, během druhé světové války, a když zemřel její otec, se Isabela znovu uchýlila na rodinné statky Larache v Maroku, kde sdílela obydlí se svou matkou, ovdovělo starší sestrou Františkou, bratrem Jindřichem a jeho nedávno narozeným synem Michalem.

Isabela Orléanská zemřela 12. února 1983, více než třicet let po druhém manželovi, v Neuilly-sur-Seine ve Francii ve věku 82 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské kněžny (Orléans)
Narození 27. listopadu
Narození v roce 1900
Narození v Hauts-de-France
Úmrtí 12. února
Úmrtí v roce 1983
Úmrtí v Île-de-France
Ženy